Canadian Hot 100 — канадский хит-парад музыкальных синглов, еженедельно издаваемый журналом Billboard с 2007 года. Хит-парад является аналогией американского чарта Billboard Hot 100; позиции чарта, также как в американском прототипе, основаны на основе обработки данных о физических продажах, ротации на радио и интернет-закачках, получаемых при помощи системы сбора и анализа данных Nielsen SoundScan. Данные о ротации музыкальных синглов на радио собираются с более 100 радиостанций Канады, вещающих в жанрах рок, кантри, adult contemporary и современной поп-музыки.

В 2009 году 9 музыкальных синглов поднимались на вершину канадского хит-парада (песня «Poker Face» Леди Гаги возглавила чарт ещё в 2008 году и относится к этому году). Группа The Black Eyed Peas и певица Kesha выпустили по два сингла, добравшихся до первой строки Canadian Hot 100 (В сингле Flo Rida «Right Round» Kesha выступила в качестве приглашённой вокалистки). Сингл группы The Black Eyed Peas «I Gotta Feeling» находился на первом месте 16 недель, что стало рекордом по длительности пребывания песни на первом месте; поскольку один их сингл сразу же сменил другой на вершине хит-парада, группа находилась на первом месте чарта 24 недели подряд. По девять недель чарт возглавляли «Right Round» от Flo Rida и «Boom Boom Pow» от The Black Eyed Peas. Сингл «Poker Face» певицы Леди Гаги находился на первом месте восемь недель (с учётом предыдущего года). Песня Бритни Спирс «3» поднялась на первое место сразу с 86 позиции, что стало рекордом чарта. Дэвид Гетта с песней «Sexy Bitch» стал вторым не североамериканским и первым французским исполнителем, возглавившим Canadian Hot 100.

Список синглов

См. также 
 2009 год в музыке
 Список синглов № 1 в США в 2009 году (Billboard)

Примечания 

Чарты Billboard 2009 года
Списки синглов № 1 в Канаде
Списки хитов № 1 2009 года